Ejército de Liberación Nacional (span. Nationale Befreiungsarmee) ist der Name folgender Gruppen:

*Ejército de Liberación Nacional (Bolivien), bolivianische Guerillabewegung der 1960er und 1970er Jahre
Ejército de Liberación Nacional (Kolumbien), kolumbianische Guerillabewegung
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Guerillaorganisation in Chiapas, Mexiko